
Termin -{FSH}- ima više značenja.

 Folikulostimulišući hormon
 Facioskapulohumeralna mišićna distrofija